Retta steht für:

 Retta (Sprache), Papuasprache auf Pantar, Indonesien
 Retta (Arkansas), ein Ort im Pope County, Arkansas
 Zewde Retta († 2015), äthiopischer Historiker und Diplomat
 Retta (Schauspielerin) (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Comedienne